Генерал-губернатор Новой Зеландии (, ) — государственная должность, занимаемая официальным представителем в Новой Зеландии новозеландского монарха.

Ни монарх, ни генерал-губернатор не принимают активной роли в управлении страной и принятии политических решений. Такая модель государственного управления носит название конституционная монархия и традиционна для некоторых государств Содружества.

С 1920-х годов премьер-министр Новой Зеландии обладает правом предлагать монарху кандидатуры на пост генерал-губернатора.

Генерал-губернатор обязан представлять нейтральное мнение, направленное на исполнение интересов всего народа страны, и независимое от тех или иных политических партий и мировоззрений. В то же время генерал-губернатор Новой Зеландии имеет право самостоятельно использовать всю власть, находящуюся в руках монарха Новой Зеландии. Будучи личным представителем новозеландского монарха, генерал-губернатор выполняет многие функции, возложенные на Корону, такие как созыв и роспуск парламента, предоставление Королевской санкции на акты парламента или воздержание от неё, осуществление государственных визитов, назначение и принятие верительных грамот послов. Эти функции выполняются по рекомендации премьер-министра.

С 2021 года генерал-губернатором Новой Зеландии является Синди Киро, она стала 22-м генерал-губернатором в истории страны.

Генерал-губернатор Новой Зеландии выполняет аналогичную функцию для ассоциированного с Новой Зеландией государства Ниуэ, но не для Островов Кука, в которых подобную функцию исполняет представитель короля ).

Штандарт 

 представляет собой тёмно-синий флаг с расположенным по центру щитом новозеландского герба, увенчанным королевской короной. Он имеет приоритет над всеми другими флагами, за исключением . Он может обозначать транспортное средство, в котором путешествует генерал-губернатор, или здание, в котором он присутствует или проживает. Однако при государственных визитах за границей генерал-губернатор обычно использует национальный флаг, который является более узнаваемым символом Новой Зеландии.

Резиденция 

Главная резиденция генерал-губернатора находится в столице страны, Веллингтоне, и является местом проведения многочисленных государственных и дипломатических встреч. Существующее здание  было построено в 1910 году, и является третьим по времени домом правительства в Веллингтоне. В Окленде существует небольшая .

Управление домами осуществляется официальным секретарем генерал-губернатора.

Официальный титул 
Официальные титулы представителя царствующего монарха в Новой Зеландии после провозглашения её сначала доминионом ( года), а затем королевством ( года):

 с  года по  года — Губернатор и главнокомандующий в Колонии Новой Зеландии и её зависимых территориях ();
 с  года по  года — Губернатор и главнокомандующий в Доминионе Новая Зеландия ();
 с  года по  года — Генерал-губернатор и главнокомандующий в Доминионе Новая Зеландия ();
 с  года — Генерал-губернатор и главнокомандующий в Королевстве Новая Зеландия ();
 с  года официальный статус получило наименование должности на языке .

См. также 
 Список генерал-губернаторов Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Генерал-губернатора Новой Зеландии